Con el nombre de "Wifredo" (también escrito Wilfredo, Guifredo o Guilfredo) se conoce a las siguientes figuras históricas:

Wifredo I, el Velloso, Conde de Urgell y de la Cerdaña (870-897), de Barcelona y Gerona (878-897) y de Osona (886-897).
Wifredo II, hijo de Wifredo I, conde de Barcelona, Gerona y Osona.